Михаил Скобелев: Скобелев, Михаил Александрович (1930—2006) — советский и российский художник.
 Скобелев, Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский военачальник.
 Скобелев, Михаил Степанович (1887—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.